Bremgarten steht für:

Im Kanton Bern:
 Bremgarten bei Bern, eine Gemeinde
 Bremgarten Stadtgericht, eine ehemalige Gemeinde, 1880 mit Kirchlindach fusioniert
 Großer Preis der Schweiz, auch Grand Prix von Bremgarten, ein Automobilrennen
 Bremgarten-Rundstrecke, eine Schweizer Rennstrecke, Austragungsort des obigen Grand Prix
 Schloss Bremgarten
 Bremgartenfriedhof

Im Kanton Aargau:
 Bremgarten AG, eine Stadt
 Bezirk Bremgarten, ein Bezirk

Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg:
 Bremgarten (Hartheim am Rhein), Ortsteil von Hartheim am Rhein
 Flugplatz Bremgarten
 Bremgarten (Vogelschutzgebiet), SPA-Gebiet